«„Тобаго“ меняет курс» (), СССР, 1965 — художественный фильм, детектив. По мотивам одноимённой повести Гунара Цирулиса и Анатола Имерманиса. Повесть основана на реальных событиях, происходивших с грузовым теплоходом «Герцог Екаб».

Сюжет 
Действие фильма происходит в 1940 году, накануне смены власти в Латвии. На борту судна, вышедшего в море, находится его владелец, он решает переправить принадлежащую ему собственность в надёжное место. Бдительные матросы не дают ему осуществить задуманное и возвращают судно на родину, теперь уже советскую.

В ролях 
 Гунар Цилинский — Дрезинь
 Инесса Скурбе — Валия
 Карлис Себрис — Квиесис
 Эве Киви — Алиса
 Янис Грантиньш — Вилсонс
 Волдемар Зандберг — Свадруп
 Луйс Шмитс — Цепуритис
 Улдис Пуцитис — Галениекс
 Леонс Криванс — Артур
 Эгонс Бесерис — боцман
 Александр Лембергс — Ландманис
 Михаил Кублинскис — Аугуст
 Улдис Думпис — штурман Нордекис

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Александр Лейманис
 Авторы сценария: Михаил Блейман, Анатол Имерманис, Гунар Цирулис
 Оператор: Марис Рудзитис
 Художник: Виктор Шильдкнехт
 Композитор: Гедертс Раманс

Примечания 

Фильмы СССР 1965 года
Фильмы Рижской киностудии
Детективные фильмы СССР
Приключенческие фильмы СССР
Фильмы Александра Лейманиса
Экранизации произведений Гунара Цирулиса
Фильмы на латышском языке